Іде́я ()

 Ідея — німфа, яка народила Тевкра від річкового бога Скамандра;
 Ідея — дочка Дардана, друга дружина фракійського царя Фінея, що спонукала його осліпити синів від першого шлюбу (варіант: осліпила їх).